3 miejscowości w Polsce: 
 Przybyszewo – przysiółek w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Zbiczno
 Przybyszewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Regimin 
 Przybyszewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Święciechowa
 Przybyszewo – część wsi Gozdowo w województwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim, siedziba gminy Gozdowo